Верховский сельсовет — административная единица на территории Бешенковичского района Витебской области Белоруссии.

Состав 
Верховский сельсовет включает 20 населённых пунктов:

 Боркуны — деревня.
 Верховье — агрогородок.
 Водопоево — деревня.
 Воскресенцы — деревня.
 Гурино — деревня.
 Дапаны — деревня.
 Драбушово — деревня.
 Заболотье — деревня.
 Застаринье — деревня.
 Куты — деревня.
 Луг — деревня.
 Люлюки — деревня.
 Машки — деревня.
 Пугачки — деревня.
 Сватовка — деревня.
 Селище — деревня.
 Старь — деревня.
 Черкасы — деревня.
 Шкалевка — деревня.
 Щуки — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Бешенковичский райисполком 

Сельсоветы Бешенковичского района